Snapshot může být:
 snímek obrazovky
 snapshot (paměťové médium)
 Snapshots (album, Kim Wilde) – album zpěvačky Kim Wilde z roku 2011
 Snapshots (album, Roger Glover) – album baskytaristy Rogera Glovera z roku 2002
 Snapshots (album, Eleanor McEvoy) – album zpěvačky Eleanor McEvoy z roku 1999